San Dionisio (em espanhol São Dionísio) pode se referir a:

San Dionisio - município das Filipinas;
San Dionisio - município da Nicarágua;
San Dionisio - município de El Salvador.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos